Příjmení Blattný nosí nebo v minulosti neslo více osobností:

 Ctibor Blattný (1897–1978) – český botanik a fytopatolog
 Ctibor Blattný (1928–2008) – český fytopatolog
 Pavel Blattný (* 1947) – český akademický malíř a restaurátor
 Tibor Blattný (1883–1969) – slovenský botanik a lesník

podobné
 Blatný – více jmen
 Blatt – více jmen

jiné významy
 Blatná (rozcestník)